Atex steht für:
 Atex (Textverarbeitung), eine von Druckmedien genutzte Redaktionssoftware
 Atex Holzfaserplattenwerk

ATEX steht für:
 die ATEX-Richtlinien der EU zum Explosionsschutz

ATEx steht für:

 Advanced Tether Experiment, ein US-amerikanisches Satellitenexperiment, siehe Space Technology Experiments.

Siehe auch:
 Atecs Mannesmann

ATEX